{{DISPLAYTITLE:CH2N2}}

Молекулярна формула CH2N2 може означати:

 Ціанамід
 Діазометан
 Діазирини
 Нітриліміди